Le Grand Journal peut désigner :
 Le Grand Journal, une émission française diffusée de 2004 à 2017 sur Canal+ ;
 Le Before du Grand Journal, une émission française diffusée de 2013 à 2015 sur Canal+ ;
 Le Grand Journal, une émission québécoise diffusée de 1986 à 2008 sur la TQS.

Voir aussi